Senhor Roubado pode-se referir a:
 Padrão do Senhor Roubado, em Odivelas;
 Senhor Roubado, estação do Metropolitano de Lisboa.

Desambiguação